Chacrinha
Discoteca do Chacrinha
Programa do Chacrinha
Chacrinha, o Musical
Chacrinha (Nova Iguaçu)
Parque Estadual da Chacrinha

Desambiguação